Раздор:
 см. Конфликт

Населённые пункты
 Раздор — село в Володарском районе Астраханской области.
 Раздор — село в Камызякском районе Астраханской области.